Кархародонтозавр (Carcharodontosaurus) — рід тероподів, хижих динозаврів. Назва перекладається з латини як акулозубий ящір. Це були великі (завдовжки до 13 м) і важкі (до 7 тонн) тварини з величезною головою (завдовжки до 1,75 м). Кархародонтозавр був схожий на гіганотозавра, але був важчий. На передніх кінцівках вони мали по три пальця з гострими кігтями. Викопні рештки були знайдені в Північній Африці.

Посилання 
 Brusatte, S. and Sereno, P.C. (2005). "A new species of Carcharodontosaurus (Dinosauria: Theropoda) from the Cenomanian of Niger and its implications for allosauroid phylogeny." Journal of Vertebrate Paleontology, 25: 40A.
 Brusatte, S.L. and Sereno, P.C. (2007). "A new species of Carcharodontosaurus (dinosauria: theropoda) from the Cenomanian of Niger and a revision of the genus." Journal of Vertebrate Paleontology, 27(4): .
 Calvo, J.O., and Coria, R.A. (1998) "New specimen of Giganotosaurus carolinii (CORIA & SALGADO, 1995), supports it as the largest theropod ever found." Gaia, 15: 117–122.
 Deparet, C. and Savornin, J. (1927). "Sur la decouverte d'une faune de vertebres albiens a Timimoun (Sahara occidental)." Comptes Rendus, Academie du Sciences, Paris, 181: 1108-1111.
 Discovery Channel Videos: Monsters Resurrected: Biggest Killer Dino
 Larsson, H.C.E. 2001. Endocranial anatomy of Carcharodontosaurus saharicus (Theropoda: Allosauroidea) and its implications for theropod brain evolution. pp. 19–33. In: Mesozioc Vertebrate Life. Ed.s Tanke, D. H., Carpenter, K., Skrepnick, M. W. Indiana University Press.
 Seebacher, F. (2001). "A new method to calculate allometric length-mass relationships of dinosaurs." Journal of Vertebrate Paleontology, 21(1): 51–60.
 Sereno, P. C., D. B. Dutheil, M. Iarochene, H. C. E. Larsson, G. H. Lyon, P. M. Magwene, C. A. Sidor, D. J. Varricchio, and J. A. Wilson. (1996). "Predatory dinosaurs from the Sahara and the Late Cretaceous faunal differentiation." Science, 272: 986–991.
 Stromer, E. (1931). "Wirbeltiere-Reste der Baharijestufe (unterestes Canoman). Ein Skelett-Rest von Carcharodontosaurus nov. gen." Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-naturwissenschaftliche Abteilung, 9(Neue Folge): 1–23.
 

Карнозаври
Динозаври Африки
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 1931